Луј Бургундијски (, 1297 - Elis, 2. август 1316) је био кнез Ахаје и титуларни краљ Солунске краљевине. Био је син Роберта II Бургундијског и Агнесе од Француске.

Породично стабло 

Рођени 1297.
Умрли 1316.